

Codici 
 SNU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Santa Clara Airport / Air Base, Santa Clara, Cuba
 snu – codice ISO 639-3 della lingua viid
 SNU – Università Nazionale di Seul, un'università statale mista con sede nella città di Seul, Corea del Sud.

Sigle 
 SNU – Solar Neutrino Unit, in astronomia un'unità di misura del neutrino.